Мухамед Филипович (; 3 августа 1929, Баня-Лука, Королевство Югославия — 25 февраля 2020) — боснийский учёный, историк, философ, писатель, эссеист, академик, президент Бошняцкой академии наук и искусств (БАНУ). Политик. Идеолог и теоретик боснийского национализма. Считается одним из наиболее видных интеллектуалов Боснии.

Биография 
Среди его предков, выходцев из Загреба, принявших в 1564 году ислам, были беи. Родственники матери в годы Второй мировой войны занимали важные должности среди усташей. Брат погиб в лагере смерти Ясеновац, а сестра была членом коммунистического подполья.

Окончил в 1952 году философский факультет Белградского университета, позже, аспирантуру. В 1960 году стал доктором наук.

Действительный член Академии наук и искусств Боснии и Герцеговины. Преподаватель философии Сараевского университета.

М. Филипович — известный политик. В период правления коммунистов в СФРЮ был диссидентом и критиком политики Йосипа Броза Тито.

Вместе с А. Изетбеговичем, Ф. Абдичем и А. Зулфикарпашичем основал консервативную Партию демократического действия Боснии и Герцеговины, членом которой был до 1990 года. Впоследствии не принял радикально-исламистский курс Изетбеговича и вышел из ПДД, приняв участие в основании более умеренной Мусульманской бошняцкой организации (МБО).

Во время Боснийской войны — посол Республики Босния и Герцеговина в Соединенном Королевстве.

Научная деятельность 
Автор 14 книг, многие из которых были переведены на другие языки. Самая известная работа М. Филиповича — «Lenjin — monografija njegove Misli» (рус. «Ленин — монография о его мыслях»), была переведена на болгарский, датский, итальянский, словацкий, французский, китайский и шведский языки.

Избранные публикации 
 Ленин — монография о его мыслях / Lenjin — monografija njegove misli
 Религия и мораль / Religija i moral
 Этические основы гуманизма / Etički osnovi humanizma
 Марксизм и современная философия / Marksizam i savremena filozofija
 Марксистская философия / Marksistička filozofija
 Сафет Купич — философ, эссеист и литературный критик / Safet Krupić-filozof, esejist i književni kritičar
 Философия языка / Filozofija jezika (в 2 томах)
 Боснийская политика / Bošnjačka politika, 1996
 Босния и Герцеговина — важнейшие географические, демографические, исторические, культурные и политические факты / Bosna i Hercegovina-najvažnije geografske, demografske, historijske, kulturne i političke činjenice, 1997
 Попытка духовной биографии / Pokušaj jedne duhovne biografije, 1999
 Я был дипломатом Алии / Bio sam Alijin diplomata (в 2 томах), 2000
 Десять лекций по идее Европы, Фонд открытого общества «Право-центр» Боснии и Герцеговины / Deset predavanja o ideji Evrope, Pravni centar Fond otvoreno društvo BiH, 2000
 Длинная, длинная поездка в Лим и вокруг Пестера / Jedno dugo, dugo putovanje uz Lim i oko Pestera, 2001
 Коммунизм и ностальгия / Komunizam i nostalgija, 2001
 Вопрос об ответственности за войну в Боснии и Герцеговине / Pitanje odgovornosti za rat u BiH
 Ислам и террор / Islam i teror, 2002
 Методология науки и научной работы / Metodologija znanosti i znanstvenog rada, 2004
 Трагедия Боснии / Tragedija Bosne
 История и наше мнение о ней / Povijest i naše mišljenje o njoj
 История духовной жизни на землях Боснии и Герцеговины / Historija duhovnog života na tlu Bosne i Hercegovine (в 4 томах), 2005
 Девятнадцать этюдов о Михаиле Бахтине / Devetnaest etida o Mihailu Bahtinu, 2005
 Боснийский дух витает над Боснией / Bosanski duh lebdi nad Bosnom, 2006

Примечания

Ссылки 
 Muhamed Filipović
 Muhamed Filipović
 Muhamed Filipović: Neka mi neko dokaže da su ikakvi Hrvati u Bosni postojali prije 19. stoljeća
 Ko smo mi Bošnjaci

Историки Боснии и Герцеговины
Историки Югославии
Политики Боснии и Герцеговины
Политики Югославии
Писатели Боснии и Герцеговины
Писатели по алфавиту
Боснийские писатели
Эссеисты Боснии и Герцеговины
Академики Боснии и Герцеговины
Послы Боснии и Герцеговины в Великобритании
Выпускники Белградского университета
Доктора философии
Академики Академии наук и искусств Боснии и Герцеговины